Балаба:

Топоним 
 Балаба — деревня в Белоруссии.

Персоналии 
 Балаба, Григорий Фёдорович (1911—2003) — советский футболист и тренер.
 Балаба, Дмитрий Владимирович (род. 1972) — командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.
 Балаба, Игорь Григорьевич (1939—2011) — советский футболист.